Кейт МакГре́гор-Стю́арт (; 4 октября 1944, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская  и коуч по актёрскому мастерству.

Биография и карьера 
Кейт МакГрегор-Стюарт родилась 4 октября 1944 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США). В 1966 году она окончила .

Начиная с 1977 года, МакГрегор-Старт сыграла более чем в 50-ти фильмах и телесериалах.

Она была коучем по актёрскому мастерству Николь Кидман («Часы», 2002), Кэри Элвиса («Целуя девушек», 1997) и Уэса Бентли («Четыре пера», 2002). Среди её других клиентов Мариса Томей, Ла Ла Энтони, Вуди Харрельсон, Тайриз Гибсон, , Дебби Рейнольдс, Джеймс Гандольфини, Опра Уинфри и другие. Также работает консультантом в нескольких крупных киностудиях, включая Sony, Disney, Paramount, Fox и Dreamworks.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Педагоги США
Киноактрисы США